Okręty US Navy o nazwie USS  "Strong":
Pierwszy "Strong" (DD-467) był niszczycielem typu Fletcher, który został zwodowany w 1941 i zatonął w akcji w 1943.
Drugi "Strong" (DD-758) był niszczycielem typu Allen M. Sumner, który został zwodowany w 1944 i został skreślony z listy w 1973.
Strong